Termin  ima više značenja.

 Kubebolna sintaza, enzim
 Beta-kopaenska sintaza, enzim
 Beta-kopaenska sintaza, enzim
 Beta-kubebenska sintaza, enzim
 (+)-Sativenska sintaza, enzim